Jonathan Littell, écrivain franco-américain né en 1967.
 Robert Littell, écrivain américain né en 1935.

Homonymie de patronyme